Molekulska formula -{C2H4N4}- se može odnositi na:

 2-Cijanogvanidin
 3-Amino-1,2,4-triazol